Edward Morgan, Eddie Morgan, Ed Morgan, Ted Morgan
 Edward Morgan (zm. 1543) – angielski arystokrata, baronet
 Edward O. Morgan – argentyński piłkarz
 Edward Delmar Morgan (1840–1909) – brytyjski odkrywca, tłumacz i autor
 Ed Morgan (1904–1980) – amerykański baseballista
 Ted Morgan, Edward Morgan (1906–1952) – nowozelandzki bokser 
 Eddie Morgan (1913–1978) – walijski rugbysta
 Eddie Morgan (1914–1982) – amerykański baseballista
 Ted Morgan (ur. 1932) – francusko-amerykański pisarz
 Ed Morgan (ur. 1955) – amerykański prawnik, profesor